Meunasah Tunong (Seulimeum), een plaats in Indonesië
Meunasah Tunong (Peudada), een plaats in Indonesië
Meunasah Tunong (Pante Bidari), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing